Halina Szymańska (1906–1989) – polska agentka wywiadu brytyjskiego w czasie II wojny światowej
 Halina Szymańska (1919–2006) – działaczka społeczności żydowskiej w Polsce
 Halina Szymańska (ur. 1959) – polska urzędniczka państwowa i samorządowa, w latach 2017–2020 szef Kancelarii Prezydenta RP